Les Catilinaires sont une série de quatre discours prononcés par Cicéron en 63 av. J.-C.
 Les Catilinaires est un roman d'Amélie Nothomb (1995).